Peter Rylander är en f.d. ishockeyspelare född i Kalmar 1972. Hans moderklubb är Nybro IF för vilka han spelade elva säsonger. Under 1990-talet spelade han drygt 200 matcher för klubben medan de låg i Division 2. Till säsongen 1998/99 gick han över till IF Mölndal Hockey och spelade med dem när de gick upp i Division I och ytterligare en säsong innan han värvades av den norska klubben Furuset IF. Säsongerna 2001/02 och 2002/03 spelade Rylander för Lørenskog IK, även det i Norge, innan han återvände till Nybro Vikings som nu avancerat till Allsvenskan. Det blev 129 allsvenska matcher för moderklubben under vilka han gjorde 79 poäng. Totalt gjorde Rylander 343 matcher för Nybro och 250 poäng vilket ger honom en plats i föreningens topp-10 lista. Statistiksajten Elite Prospects listar honom även som en av föreningens kult/sjärnspelare.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i IF Mölndal Hockey
Spelare i Lørenskog IK
Födda 1972
Män
Levande personer